Seme kan syfta på:

 Seme – ort i Senegal 
 Pixley ka Isaka Seme – en av ANC:s grundare
 Sēme – ort i Lettland